Totális Metal — дебютный альбом венгерской хеви-метал группы Pokolgép.

Об альбоме 
Группа была основана в 1980 году и являлась одним из основателей хэви-метала в Венгрии. На группу оказали сильное воздействие Judas Priest и Accept.

Дебютный альбом Totális Metal вышел в 1986 году, став первой пластинкой подобного жанра в стране. В его поддержку в 1985 году также вышел сингл «A Sátán / A Maszk». Альбом был первоначально выпущен на виниле и кассете, но в 2003 году был переиздан лейблом Hungaroton на CD с бонус-треками.

Вся музыка написана Pokolgép. Все тексты написаны Feró Nagy.

Список композиций 
 Сторона А
 A jel (3:26)
 Pokolgép (3:06)
 Démon (4:09)
 А tűz (2:54)
 B.S. emlékére (В память о Bon Scott) (4:04)
 Сторона B
 Totális metal (3:35)
 Mennyit érsz? (3:47)
 Átkozott nemzedék (3:52)
 Mindhalálig rock and roll (3:20)
 …tovább (3:36)
 Компакт-диск бонусы
 Kegyetlen asszony (4:40)
 Gép-induló (Live 1990) (4:45)

Участники 
 József Kalapács — вокал
 Gábor Kukovecz — гитара
 László Nagyfi — гитара, вокал
 György Pazdera — бас
 László Tarcza — барабаны

Ссылки 
 Официальный сайт Pokolgép

Примечания 

Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы на венгерском языке
Альбомы Венгрии